Выборы президента США 2020 года во Флориде состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Флориды назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Флорида имеет 29 голосов выборщиков.

В 2020 году Дональду Трампу удалось повторить успех четырёхлетней давности во Флориде.

История 
Флорида вошла в состав Соединённых Штатов Америки в 1845 году. Будучи южным штатом, Флорида отделилась от США во время Гражданской войны и не участвовала в выборах 1864 года. Как и большинство южных штатов, Флорида была оплотом демократов от Реконструкции до середины XX века, прежде чем стать преимущественно республиканской в 1952 году. За последние 60 лет население Флориды резко возросло. Это способствовало увеличению её электорального значения с восьми голосов выборщиков в конце Второй мировой войны до 29 в настоящее время. Ожидается, что Флорида дополнительно получит ещё два голоса выборщиков после президентских выборов 2020 года.

Приток кубинского населения, а также увеличение доли работников сферы услуг привело к тому, что штат стал гораздо более диверсифицированным как экономически, так и политически. В настоящее время Флорида рассматривается как колеблющийся штат. Так, в 2000 году потребовался месяц юридических споров, чтобы определить победителя. В 2012 году Флорида стала единственным штатом, где разница между кандидатами составила менее 1 %. В 2016 году Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон на 1,2 %.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Республиканской и Демократической партий США

Кандидаты третьих партий США

Примечания 

Политика Флориды
События во Флориде
Флорида